Яскевич — білоруське прізвище. Відомі носії:
 Яскевич Георгій Олександрович (нар. 1988) — білоруський хокеїст.
 Яскевич Микола Іванович (близько 1870 — після 1918) — архітектор, працював у Києві на межі XIX—XX ст.
 Яскевич Павло Володимирович (нар. 1981) — білоруський актор.

Білоруські прізвища